Louis Marie Rollin Couquerque - jurist
Magdalena Ferdinanda Maria (Madzy) Rollin Couquerque - tennisster en hockeyster